Le tournoi de tennis de Sydney est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1999, classée en catégorie Tier II, se dispute du 11 au .

Lindsay Davenport remporte le simple dames. En finale, elle bat Martina Hingis, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Elena Likhovtseva et Ai Sugiyama.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Sydney (ATP 1999)
 Tournoi de tennis de Sydney
 Saison 1999 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1999
Sydney
Tennis en Australie en 1999
Tennis en janvier 1999